est la formule brute de plusieurs isomères.

Acide carboxylique
 acide (2E)-2-dodécénoïque, numéro CAS 
 acide olibanique ou acide 2-octylcyclopropane-1-carboxylique, numéro CAS , mélange des stéréoisomères
 acide (1R,2R)- ou (1S,2S)-2-octylcyclopropane-1-carboxylique ou acide trans-olibanique, numéro CAS 
 acide (1R,2S)- ou (1S,2R)-2-octylcyclopropane-1-carboxylique ou acide cis-olibanique, numéro CAS